Røa steht für:

 Røa (Oslo), ein Stadtteil in Oslo
 Røa IL, ein Sportverein aus Oslo
 Røa (Fluss), ein Fluss in den norwegischen Provinzen Innlandet und Trøndelag 

Røa ist der Familienname folgender Personen:
 Henrik Røa (* 1995), norwegischer Skirennfahrer